Pietà ima više značenja:
 Pietà, Frosinone
 Pietà, Salerno
 Pietà, Verona